Rif steht für:

 Rif (Einheit), ein jugoslawisches Längenmaß

Geographie:
 Rif (Gemeinde Hallein), Siedlung in Hallein, Land Salzburg
 ein Ortsteil der Gemeinde Pragelato in der Provinz Turin, Italien
 ein Fischerdorf in Island, siehe Snæfellsbær
 Rif (Insel), Sandbank in der Nordsee
 Rif (Fluss), Zufluss der Isère im Gresivaudan
 Rif (Gebirgszug), nordafrikanische Gebirgskette
 Rif-Republik 1921–1926 ebendort während des 3. Rifkrieges
 Die Rif bzw. Rifkabylen, nordafrikanisches Berbervolk ebendort

rif steht für:
 Tarifit, in Marokko gesprochene Sprache, Sprachcode nach ISO 639-3

RIF steht für:
 Radio Interference Filter, bei Radiorekordern zur Aufnahme von AM-Radiosendern (MW und LW)
 Reichsstelle industrielle Fette und Waschmittel, Behörde des Wirtschaftsministeriums des Dritten Reiches
 Requirements Interchange Format, ein standardisiertes Austauschformat für Anforderungen 
 Rifampicin
 Rock identitaire français, Strömung in der französischen Musik, die dem Nationalismus nahesteht
 Ruhe in Frieden
 Rule Interchange Format
 Richfield Municipal Airport (IATA-Code), Flughafen von Richfield (Utah), Utah

Siehe auch
 Rief
 Riff
 Ryf

RIF